Osoby o tym nazwisku:
 Józef Rejewski (1935−2018) − polski chirurg i samorządowiec
 Marian Rejewski (1905−1980) − polski matematyk i kryptolog
 Marian Rejewski (1937−2012) − polski biolog